|-
| 136201 - || || 15 de novembre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 136202 - || || 18 de novembre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 136203 - || || 18 de novembre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 136204 - || || 16 de novembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136205 - || || 18 de novembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136206 - || || 19 de novembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136207 - || || 19 de novembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136208 - || || 19 de novembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136209 - || || 19 de novembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136210 - || || 18 de novembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136211 - || || 18 de novembre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 136212 - || || 19 de novembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136213 - || || 19 de novembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136214 - || || 19 de novembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136215 - || || 19 de novembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136216 - || || 20 de novembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136217 - || || 20 de novembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136218 - || || 20 de novembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136219 - || || 19 de novembre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 136220 - || || 20 de novembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136221 - || || 20 de novembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136222 - || || 19 de novembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136223 - || || 19 de novembre, 2003 || Catalina || CSS
|-
| 136224 - || || 21 de novembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136225 - || || 20 de novembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136226 - || || 20 de novembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136227 - || || 21 de novembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136228 - || || 21 de novembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136229 - || || 20 de novembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136230 - || || 20 de novembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136231 - || || 20 de novembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136232 - || || 20 de novembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136233 - || || 20 de novembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136234 - || || 20 de novembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136235 - || || 20 de novembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136236 - || || 21 de novembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136237 - || || 21 de novembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136238 - || || 21 de novembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136239 - || || 21 de novembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136240 - || || 21 de novembre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 136241 - || || 20 de novembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136242 - || 2003 XZ || 1 de desembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136243 - || || 1 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136244 - || || 1 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136245 - || || 1 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136246 - || || 3 de desembre, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136247 - || || 3 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136248 - || || 4 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136249 - || || 3 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136250 - || || 14 de desembre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 136251 - || || 14 de desembre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 136252 - || || 3 de desembre, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136253 - || || 4 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136254 - || || 17 de desembre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 136255 - || || 16 de desembre, 2003 || Catalina || CSS
|-
| 136256 - || || 18 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136257 - || || 18 de desembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136258 - || || 19 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136259 - || || 17 de desembre, 2003 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 136260 - || || 19 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136261 - || || 19 de desembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136262 - || || 19 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136263 - || || 19 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136264 - || || 21 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136265 - || || 18 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136266 - || || 18 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136267 - || || 18 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136268 - || || 18 de desembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136269 - || || 19 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136270 - || || 19 de desembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136271 - || || 19 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136272 - || || 22 de desembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136273 - || || 25 de desembre, 2003 || Piszkéstető || K. Sárneczky
|-
| 136274 - || || 23 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136275 - || || 23 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136276 - || || 28 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136277 - || || 27 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136278 - || || 27 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136279 - || || 27 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136280 - || || 27 de desembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136281 - || || 27 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136282 - || || 27 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136283 - || || 27 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136284 - || || 28 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136285 - || || 28 de desembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136286 - || || 28 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136287 - || || 29 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136288 - || || 13 de gener, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136289 - || || 3 de gener, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136290 - || || 13 de gener, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136291 - || || 15 de gener, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136292 - || || 15 de gener, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136293 - || || 13 de gener, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136294 - || || 13 de gener, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136295 - || || 16 de gener, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136296 - || || 16 de gener, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136297 - || || 16 de gener, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136298 - || || 16 de gener, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136299 - || || 17 de gener, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136300 - || || 16 de gener, 2004 || Palomar || NEAT
|-
6